Араратян — одна из армянских фамилий. Образована от названия горы Арарат. Известные носители:
 Араратян, Арташес Левонович (1927—2010) — артист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, заслуженный артист России.
 Араратян, Саркис Шахназарович (1884—1943) — министр финансов и министр общественной помощи Первой Республики Армении.